2 rzeki w Polsce
 Skrzyniczanka – struga, dopływ Chodelki
 Skrzyniczanka – struga, dopływ Czerniejówki